Zagradci (Gacko), een plaats in de gemeente Gacko, Bosnië-Herzegovina
 Zagradci (Netretić), een plaats in de Kroatische gemeente Netretić